Yorito kan syfta på:

Honduras 

 Yorito (kommun), Departamento de Yoro, 
 Yorito (ort), Departamento de Yoro,